San Bartolomé de Tirajana kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Bartolomé de Tirajana (ort), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 
 San Bartolomé de Tirajana (kommun), Kanarieöarna, Provincia de Las Palmas, 

Robotskapade Spanienförgreningar